Die 11. Rallye Sardinien war der sechste von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 17 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 5. und dem 8. Juni gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 5. Juni) 
Die erste Bestzeit bei der Rallye Italien ging an Mikko Hirvonen (Ford). Hirvonen fuhr bei der 1,3 Kilometer kurzen Wertungsprüfung im Hafen von Cagliari eine Zeit von 1:19.1 Minuten. Weltmeister Sébastien Ogier (Volkswagen) kam gemeinsam mit Thierry Neuville (Hyundai) auf Rang zwei (+0,2 Sekunden).

2. Tag (Freitag, 6. Juni) 
Der zweite Tag der Rallye Italien hatte es in sich. Es gab Überschläge, Unfälle und Feuer. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Juho Hänninen und Neuville gewannen je eine WP mit dem Hyundai i20 WRC und waren an der Spitze nach vier Wertungsprüfungen. Hänninen überschlug sich in der vierten Wertungsprüfung, an ein Weiterfahren war nicht zu denken. Neuville verlor durch einen technischen Defekt in der gleichen Prüfung über 20 Minuten. Auf der Verbindungsstrecke zwischen den Wertungsprüfungen drei und vier fing der Ford Fiesta RS WRC von Hirvonen Feuer und brannte vollständig aus. Der Volkswagenfahrer Jari-Matti Latvala übernahmen ab WP fünf die Führung. Er gewann fünf Wertungsprüfungen und Teamkollege Ogier deren zwei. Am Ende des Tages trennten die beiden Erstplatzierten 22,4 Sekunden. Auf dem dritten Rang Mads Østberg im Citroën DS3 WRC mit einem Rückstand auf den führenden Latvala von 33,7 Sekunden.

3. Tag (Samstag, 7. Juni) 
In Wertungsprüfung 13 verlor Latvala das Heck in einer Kurve und beschädigte einen Reifen. Beim Radwechsel verlor Latvala über 2 Minuten. Ogier ging in Führung und Østberg erbte den zweiten Platz (+ 1.40,2 Minuten) vor Latvala der, mit einem Rückstand von über 2 Minuten, auf dem dritten Rang ins Tagesziel kam. Bei einem Unfall beschädigte Robert Kubica die rechte Vorderradaufhängung des Ford Fiesta, was das Aus bedeutete. Bis dahin (WP12) hatte Kubica Platz fünf gehalten.

4. Tag (Sonntag, 8. Juni) 
Die letzten zehn Rallyes wurden alle von Ogier und Latvala mit dem Volkswagen Polo R WRC gewonnen, ein neuer Rekord in der Rallye-WM. Ogier und Latvala dominierten den sechsten Weltmeisterschaftslauf, sie lieferten sich ein enges Duell, bis Latvala durch einen Reifenschaden in der 13. Wertungsprüfung einige Minuten verlor. Østberg (Citroën DS3 WRC) kam 1:23,1 Minuten hinter Ogier als Zweiter ins Ziel. Mit diesem Ergebnis war er zufrieden, denn es ist seit seinem Sieg bei der Rallye Portugal 2012 sein bestes Resultat in der WRC. Henning Solberg absolvierte seinen dritten Gaststart in diesem Jahr und er kam mit einer soliden Fahrt auf den siebten Rang. Robert Kubica schied am Samstagabend durch einen Unfall aus. Am Sonntag startete er wieder unter dem Rallye-2-Reglement und er fuhr auf den achten Rang. Der fünfte Platz wäre möglich gewesen ohne sein Missgeschick. In der Fahrer-WM hat Ogier 33 Punkte Vorsprung vor Latvala. In der Herstellerwertung beträgt das Polster von Volkswagen auf Citroën 118 Zähler.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Italien
2014